Магоме́т Абу́евич Сула́ев () — известный чеченский писатель, поэт, врач, член Союзов писателей Чечено-Ингушетии и СССР.

Биографические данные 
Родился 20 сентября 1920 года в Чечне в селе Гойты. Окончил школу в 1933 году. Начало его литературных опытов относится к периоду его юношества — первое стихотворение «Чеченская песня» он написал в 15 лет. Окончил Бакинский рабфак. В 1941 году окончил Азербайджанский медицинский институт в Баку.

В 1943 году создал первое крупное произведение — поэму «Солнце победит», посвящённую Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову. В годы депортации продолжал писать, но его произведения не издавались.

Был хирургом в республиканской больнице и главным врачом республиканского Дома санитарного просвещения, сочетая врачебную практику с литературной деятельностью. Издал десятки сборников поэзии, прозы, критики.

Библиография 
 поэма «Солнце победит» (1943)
 роман «Тавсултан покидает горы» (1966)
 «Велларг денвар» («Оживление мёртвого», 1959)
 «Даймехкан зӏаьнарш» («Зори Родины», 1961)
 «Октябро кхоьллинарг» («Рождённая Октябрём», 1968)
 «Йовшйоцу цӏе» («Вечный огонь», 1970)
 «Бой за солнце» (1970)
 «Чинар на скале» (1972)
 «Бакъдерг» («Истина», 1973)
 «Лаьттан бос» («Цвет земли»; другой вариант перевода названия — «Цвет планеты», 1978)
 «Адамалла» («Человечность», 1984)
 «Орлиной тропой» (1987)
 роман «Лаьмнаша ца дицдо» («Горы не забывают»; другой вариант перевода названия — «Горы слышат, но молчат», 1990)
 «Иду на зов»
 «Искры из сердца»
 «Песни любви»

Ссылки 
 Мохьмад Сулаев
 Сулаев Магомет Абуевич

Примечания

Литература 
на чеченском языке
 
 
 

на русском языке
 
 
 
 
 

Чеченские писатели
Чеченские поэты
Писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Хирурги СССР
Медики Чечни